Зоряное — название населённых пунктов:

Россия 
 Зоряное — село в Черноморском районе Республики Крым.

Украина 
 Зоряное — село в Барском районе Винницкой области.
 Зоряное — село в Ратновском районе Волынской области.
 Зоряное — село в Межевском районе  Днепропетровской области.
 Зоряное — село в Марьинском районе Донецкой области.
 Зоряное — село в Ружинском районе Житомирской области.
 Зоряное (бывшее Урицкое) — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Зоряное — село в Розовском районе Запорожской области.
 Зоряное — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Зоряное — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Зоряное — село в Первомайском районе Николаевской области.
 Зоряное — село в Беляевском район Одесской области.
 Зоряное — село в Козельщинском районе Полтавской области, упразднено в 2013 г.
 Зоряное — село в Млиновском районе Ровненской области.
 Зоряное — посёлок в Белопольском районе Сумской области.
 Зоряное — село в Виньковецком районе Хмельницкой области.
 Зоряное — село в Красноградском районе Харьковской области.
 Зоряное — село в Христиновском районе Черкасской области.
 Зоряное — село в Городнянском районе Черниговской области, ликвидировано в 1992 году.
Зоряное — до 1992 года название села Троица в Борщёвском районе Тернопольской области.